Луцьк — місто на північному заході України, обласний центр Волинської області. Політичний, культурний і релігійний центр Волині. 
 Луцьк — округа з центром у Луцьку, утворена в часи нацистської окупації України.
 Луцьк — корабель проєкту 1124М Військово-Морських Сил України.
 «Луцьк» — аматорський хокейний клуб з міста Луцька.
 Луцьк — кінотеатр в м. Луцьку.
 Луцьк — назва універмага в м. Луцьку.
 Луцьк — радіостанція у Волинській області.

Багатозначні терміни